Сихт-Лар - гора в Криму.
Сихтай - гора в Криму.

Література
 Атлас туриста "Горный Крым" /Д.И.Тихомиров, Д.В.Исаев. К.: ГНПП "Картографія", 2010. - 112 с.